Александр Михайлович Сычёв:
 Сычёв, Александр Михайлович (в монашестве Даниил; род. 1960) — иеромонах РПЦ, историк-краевед.
 Сычёв, Александр Михайлович (род. 1959) — советский хоккеист на траве.